Су́ка — самиця свійського собаки (Canis familiaris), а також ссавців родини псових (Canidae).
  — лайливе слово (первісно — щодо жінок).
 Сука, сучка — деталь ручного ткацького верстата, храповий механізм навою.
 Сука — старовинний польський музичний інструмент.
 Сука — розмінна монета в Непалі
 Сука — легке шатро, що юдейська традиція заповідає будувати до свята Сукот

Топоніми 

  — залізнична станція в Японії,
 Сука — село в Албанії,
 Сука — село в Буркіна-Фасо

Персоналії 

 Самюель Сука — бенінський футболіст,
 Такахіро Сука — японський бадмінтоніст.
 Бука Сука Дімка — підполковник армії Нігерії.

 «Сука» — французький фільм 1931, реж. Жан Ренуар.
 «Сука» — італійський фільм 1972 року, реж. Марко Феррері.
 «Сука» — британський фільм-мелодрама 1979 року, реж. Джеррі О'Хара.

Див. також 
 Bitch